Хирлеп (река) — река в Аликовском и Вурнарском районах Чувашии, левый приток Большого Цивиля.
 Хирлеп (село)